Golan Polak (* 10. září 1991 v Tel Avivu, Izrael) je izraelský zápasník-judista.

Sportovní kariéra 
Připravuje se v Petach Tikva pod vedením Artura Katajeva. V reprezentaci spolupracuje s Orenem Smadžou.

V roce 2012 se kvalifikoval na olympijské hry v Londýně a vypadl v úvodním kole s Francouzem Davidem Larosem na juko. V roce 2016 se kvalifikoval na olympijské hry v Riu a opět nepřešel přes úvodní kole. Stopku mu nečekaně vystavil zambijec Mathews Punza technikou osaekomi-waza.

Vítězství 
 2011 - 1x světový pohár (Tallinn)
 2014 - 1x světový pohár (Sofia)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Golana Polaka na judoinside.com
 Výsledky a novinky Golana Polaka na judobase.org

Izraelští judisté
Izraelští olympionici
Narození v roce 1991
Narození 10. září
Narození v Tel Avivu
Žijící lidé
Muži